Copa Honor puede referirse a las siguientes competiciones:

 Copa Honor Argentino, competencia disputada entre 1908 y 1920 en Buenos Aires.
 Copa Honor Uruguayo, competencia disputada entre 1911 y 1924 en Montevideo.